Се́пенес (, Sepes ezers, Sēpenes ezers) — озеро в Эмбутской волости Вайнёдского края Латвии. Исток реки Вартая. Относится к бассейну Барты.

Озеро Сепенес находится на высоте 88,1 м над уровнем моря в пределах Западной Курземской возвышенности. Длина озера — 1,2 км, максимальная ширина — 0,82 км. Площадь водной поверхности — 67 га. Наибольшая глубина — 3,5 м, средняя — 1,9 м. Площадь водосборного бассейна озера равняется 29,3 км².

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Бартувы
Озёра Вайнёдского края
Эмбутская волость